Botermarkt (Deventer), een klein, overdekt pleintje in Deventer;
Botermarkt (Haarlem), een plein in Haarlem;
Botermarkt (Kampen), een plein in Kampen;
Botermarkt (Leiden), een straat in Leiden;
Rembrandtplein (Amsterdam), een vroeger Botermarkt genoemd plein in Amsterdam;
Botermarkt (Mechelen), een plein in Mechelen